

Saints chrétiens
 Bertin de Sithiu (610-709), disciple indirect de saint Colomban.

Patronyme 

 Alexandre Bertin (1854-1934), peintre naturaliste français ;
 Alexis Bertin (1980-), joueur français de football ;
 André Bertin (1879-1956), ingénieur français ;
 André Bertin (1912-1994), coureur cycliste, manager et entrepreneur français, fondateur des cycles Bertin qui sponsorisait l'équipe cycliste Bertin ;
 Antoine Bertin (1752-1790), poète français ;
 Armand Bertin (1801-1854), écrivain politique français ;
 Auguste Bertin de Veaux (1799-1879), général et homme politique français ; 
 Bruno Bertin (1963-), dessinateur bande dessinée français ; 
 Célia Bertin (1920-2014), écrivaine et romancière française ;
 Charles Bertin (1919-2002), écrivain belge ;
 Charles-Émile Bertin (1871-1959), officier français ;
 Charles-Henri Bertin (1745-1822) préfet maritime du Havre et préfet colonial de la Martinique
 Charles Bertin (1858-1936), homme politique et maire de Douai ;
 Charles-Maurice Favre-Bertin (1887-19??), sculpteur et décorateur français ;
 Édouard Bertin (1797-1871), artiste peintre et journaliste français ;
 Émile Bertin (1840-1924), ingénieur naval et inventeur français ; 
 Émile Bertin (1878-1957), peintre et décorateur de théâtre français ;
 Claude Bertin (1687-1705), sculpteur français ;
  ;
 Exupère Joseph Bertin (1712-1781), médecin et anatomiste français ;
 Francis Bertin (1949-), traducteur, historien et chercheur français ;
 Françoise Bertin (1925-2014), actrice française ;
 Frantz Bertin (1983-), joueur haïtien de football ;
 Gabriel Bertin (1896-1945), poète français ;
 Gabrielle Bertin, Baronne Bertin (1978-), membre de la Chambre des lords et conseillère politique britannique ;
 Gaston Pierre Bertin (1907-1976), général français ;
 Georges Bertin (1948-2022), chercheur français en sociologie, socio-anthropologue et docteur en sciences de l'éducation ;
 Gilles Bertin (1961-2019), musicien, chanteur et braqueur français ;
 Giorgio Bertin (1946- ), évêque de Djibouti ;  
 Guy Bertin (1954- ), pilote de vitesse moto français ; 
 Henri Léonard Jean Baptiste Bertin (1720-1792), homme d'État français ;
 Horace Bertin (1842-1917), journaliste et poète ; 
  ;
 Jacques Bertin de la Hautière (1909-2002), personnalité militaire française ;
  ; 
 Jean-Victor Bertin (1767-1842), peintre paysagiste français ;
 Jérémy Bertin (1982-), joueur français de rugby à XV ;
 Jérôme Bertin (1965-), journaliste et comédien français ;
 Jules Bertin (1826-1892), sculpteur français ;
 Léandre-Adolphe-Joseph Bertin-Duchateau (1804-1884), officier et administrateur colonial français ;
 Léon Bertin (1896-1954), zoologiste français ;
 Louis Bertin (1731-1822), évêque constitutionnel du Cantal ;
 Louis-François Bertin dit « Bertin l'Aîné » (1766-1841), écrivain politique français ; 
 Louis François Bertin de Vaux dit « Bertin de Vaux » (1771-1842), journaliste et homme politique français ;
 Louise Bertin (1805-1877), poète, cantatrice et compositeur français ;  
 Marlène Bertin (19??-), réalisatrice française de télévision ;
 Nicolas Bertin (1667-1736), peintre français ;
 Nicolas Bertin (1752-1816), général français ;
 Pascal Bertin (1965-), contreténor français ;
 Paul Jean Léon Bertin-Boussu (1884-1982), général français ;
 Pierre Bertin (1891-1984), comédien, metteur en scène et scénographe français ;
 Pierre-Augustin Bertin (1818-1884), médecin français ;
 Pierre-Vincent Bertin (1653-1711), financier et collectionneur français ;
 René Joseph Hyacinthe Bertin (1767-1828), médecin français ;
 Roger Bertin (1951-), joueur français de football ;
 Roland Bertin (1930-), comédien français ;
 Rose Bertin (1747-1813), marchande de mode française ;
 Roselyne Bertin (1947-), romancière française ;
 Samir Bertin d'Avesnes (1986-), joueur franco-comorien de football ;
 Stéphane Bertin (-), réalisateur français de téléfilms ;
 Suzanne-Marie Bertin (), cantatrice française ;
 Sylvie Bertin (1966-), Miss France 1988 ;
 Teddy Bertin (1969-), footballeur français ;
 Théodore-Pierre Bertin (1751-1819), français auteur du renouveau de la sténographie en France ;
 Toussaint Bertin de la Doué (1680-1743), compositeur français ;
 Yori Bertin (1940-), comédienne française ;
 Yvon Bertin (1953-), coureur cycliste français.

Prénom

Titre 

 Portrait de monsieur Bertin, tableau peint par Ingres (1832).

Personnage de fiction 
 Bertin, personnage du Petit Nicolas apparaissant dans Les Vacances du petit Nicolas

Toponyme 

 Place Bertin à Saint-Pierre (Martinique).

Bateau 
 Émile Bertin, croiseur de la Marine nationale française de 1935 à 1959

Autres 
 Colonne de Bertin, cavité de la matrice du rein qui sert de support au cortex rénal. Elle est composée de vaisseaux sanguins
 Bertin Technologies, anciennement Bertin & Cie, est une société française fondée par Jean Bertin en 1956

Lien externe 
 

Patronyme français
Homonymie de bateaux